Jelfogó
FI relé